Krasny Las – gajówka w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Supraśl
 Krasny Las – dzielnica Elbląga